Левковицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Левковицька сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район